Befotaka (Analalava), een plaats en gemeente in de regio Sofia in Madagaskar
Befotaka (Atsimo-Atsinanana), een plaats en gemeente in de regio Atsimo-Atsinanana in Madagaskar
Befotaka (Atsinanana), een plaats en gemeente in de regio Atsinanana in Madagaskar
Befotaka (district), een district van Madagaskar in de regio Atsimo-Atsinanana
Befotaka (Menabe), een plaats en gemeente in de regio Menabe in Madagaskar